Кимп () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Урменіш.
 Кимп () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративно підпорядковується місту Вашкеу.